Whitewater kan verwijzen naar:

geografie van de Verenigde Staten
 Whitewater (rivier), de rivier in Californië
 Whitewater (Californië), een plaats in Californië, Verenigde Staten, vernoemd naar de bovenstaande rivier
 Whitewater (Kansas), een stadje in Kansas, Verenigde Staten
 Whitewater (Indiana), een plaats in Indiana, Verenigde Staten
 Whitewater (Missouri), een plaats in Missouri, Verenigde Staten
 Whitewater (Wisconsin), een stad in Wisconsin, Verenigde Staten

andere plaatsen
 Whitewater (Guyana), een inheemse dorp in Guyana

diversen
 Whitewater-schandaal, een Amerikaans schandaal rond investeringen van Bill en Hillary Clinton